Stasis – nella terminologia politica degli antichi Greci, discordia tra fazioni di una polis
Stasis – videogioco del 2015
Stasis – film del 2017